Скрытый Тибет. История независимости и оккупации — книга, написанная С. Л. Кузьминым, выпущенная в 2010 году в издательстве А. А. Терентьева при поддержке фонда «Сохраним Тибет». Книга посвящена политической истории Тибета. Центральная идея книги заключается в том, чтобы, опираясь на исторические факты, продемонстрировать, что на протяжении всей своей истории Тибет никогда не был неотъемлемой частью Китая.

Презентация книги состоялась 10 марта 2010 года в Институте региональной прессы. На презентации английского издания книги, прошедшей 10 апреля 2012 года в Дхарамсале, выступил калон-трипа Лобсанг Сенге.

Автор 
Автор книги «Скрытый Тибет. История независимости и оккупации» — один из ведущих специалистов по истории Монголии начала XX в. — Сергей Львович Кузьмин, доктор исторических наук, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН, почетный доктор Института истории и археологии Академии Наук Монголии.

А. А. Терентьев, выступивший ответственным редактором, и оказавший помощь в издании книги, — тибетолог из Санкт-Петербурга, главный редактор журнала «Буддизм России».

Описание 
Одной из основных целей книги является попытка определить международный статус Тибета, рассмотрев его политическую историю, взаимоотношения с Китаем и другими странами, дать оценку законности его современного положения. Основное внимание автор уделяет новой и новейшей истории Тибета.

Основной вывод автора состоит в том, что Тибет никогда не являлся безоговорочной частью Китая, а его нынешнее нахождение в составе КНР неправомерно и является оккупацией.

Рецензент Дмитриев С. В. отмечает, что несмотря на подробное изложение фактов и их научное изложение, С. Л. Кузьмин зачастую отклоняется от академического стиля изложения в публицистический.

Книга имеет большое количество иллюстраций, многие из которых опубликованы впервые.

Издания книги 
 
 
 Кузьмин С. Л. Нууц Төвд орон. Тусгаар тогтнол ба эзэгнэлийн түүх. — Улаанбаатар: Түвдийг хадгалж үлдье сан, 2011. — ISBN 978-0-9669571-4-3

Примечания

Литература

Ссылки 
 Текст книги «Скрытый Тибет» на сайте savetibet.ru
 Текст книги «Скрытый Тибет» на английском языке
 Текст книги «Скрытый Тибет» на монгольском языке
 Текст второго издания книги «Скрытый Тибет» (2020) на русском языке
 Текст книги «Скрытый Тибет» на китайском языке

Книги о Тибете